Hyndburn peut désigner :
 Hyndburn (borough), Lancashire, Angleterre
 Hyndburn (circonscription britannique), lancashire, Angleterre
 Hyndburn (rivière), Lancashire, Angleterre